Симоне Понтиссо (; 20 марта 1997 года, Сан-Даниеле-дель-Фриули, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Виченца Виртус».

Клубная карьера 
Симоне является воспитанником «Удинезе». В 2014 году игрок был переведён в юношескую команду, за которую выступает и по сей день, являясь основным игроком. С 2015 года Симоне подтягивается к тренировкам с главной командой «Удинезе», принимая участие в кубковых соревнованиях.

31 мая 2015 года дебютировал в Серии А в поединке последнего тура против «Кальяри», заменив после перерыва Стипе Перицу.

В январе 2019 года Пониссо перешёл в «Виченца Виртус» на правах аренды.

Карьера в сборной 
С 2015 года выступает за юношескую сборную Италии до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК СПАЛ